

События 
 23 января — полное солнечное затмение. Могло наблюдаться только в Южном океане и на оконечности Антарктического полуострова.
 19 июля — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось на территории современных Канады, Аляски и Дальнего Востока России.
 14 декабря — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 2742 км от Земли). Наблюдалось в Центральной Европе.

Родились 
 Рамсес IX (Неферкара Сетепенра) (ум. 1109 до н. э.), фараон Древнего Египта, принадлежащий к Рамессидам.

Скончались 
 Рамсес VIII — фараон Древнего Египта.

См. также

Примечания